Okręty US Navy o nazwie USS "Selfridge":
Pierwszy "Selfridge" (DD-320) był niszczycielem typu Clemson, który służył po I wojnie światowej do roku 1930.
 Drugi "Selfridge" (DD-357) był niszczycielem typu Porter, który służył w czasie II wojny światowej i uczestniczył w amerykańskiej obronie Pearl Harbor
Selfridge